5H steht für:
 sehr hart, siehe Bleistift#Härtebezeichnung
 Fly540 (IATA-Code)

Siehe auch:
 H5

5H